Пацифичка дивизија је дивизија Западне конференције НБА лиге и састоји се од 5 клубова. Формирана је пред почетак сезоне 1970/71.

Актуелни тимови Пацифичке дивизије 
 Голден Стејт вориорси
 Лос Анђелес клиперси
 Лос Анђелес лејкерси
 Сакраменто кингси
 Финикс санси

Бивши тимови Пацифичке дивизије 
 Портланд трејлблејзерси
 Сијетл суперсоникси
 Хјустон рокетси

Досадашњи прваци Пацифичке дивизије 

Легенда:

Успешност тимова 

Легенда:

Остали значајнији резултати тимова из Пацифичке дивизије 

Легенда:

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге

НБА